Шестірня — синонім для поняття зубчасте колесо/триб, колоподібної деталі, що передає обертальний рух від одного вала механізму до іншого.
 Шестірня — село в Україні, Широківському районі Дніпропетровської області.